San Martín de Oscos kan syfta på:

Spanien 

 San Martín de Oscos (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 San Martín de Oscos (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,